Ižora – fiume russo che scorre nell'Oblast' di Leningrado
 Bol'šaja Ižora – cittadina della Russia Europea, nell'Oblast' di Leningrado
 Ižora – l'antico topinomo dell'Ingria